Genouillac (Charente)
 Genouillac (Creuse)